Basler Straße (München), een straat in München
Basler Straße (metrostation), een station van de metro van München